Шаимов — фамилия. Известные носители:

 Шаимов, Орзубек (род. 1987) — узбекский боксёр.
 Шаимов, Шади (1925—1944) — советский военный, Герой Советского Союза.